Vladimír Čermák je jméno a příjmení více významných osob:

 Vladimír Čermák (1921) – český fotbalista (* 1921)
 Vladimír Čermák (1954) – český fotbalista (* 1954)
 Vladimír Čermák (lední hokejista) – český hokejista
Vladimír Čermák (odbojář) – skaut a vedoucí odbojové skupiny na Ostravsku, popraven nacisty 1945
 Vladimír Čermák (kněz) – český římskokatolický kněz (1901–1942)
 Vladimír Čermák (právník) – český právník, filosof, politolog a humanista (1929–2004)